Hui pode se referir a:

 Hui (etnia) ((回族, Huízú) - grupo étnico chinês 
 Hui de Han - segundo imperador da dinastia chinesa de Han (206 a.C. - 220 d.C.)
 Hui de Jin - segundo imperador da dinastia chinesa de Jin (265-420)

Desambiguação